Eldora bezeichnet

mehrere Orte in den Vereinigten Staaten:
 Eldora (Colorado), im Boulder County
 Eldora (Florida), im Volusia County
 Eldora (Iowa), im Hardin County
 Eldora (New Jersey), im Cape May County
 Eldora (Lancaster County, Pennsylvania)
 Eldora (Washington County, Pennsylvania)
 Eldora (West Virginia), im Marion County

im NRHP gelistete Objekte:
 Eldora Downtown Historic District, in Eldora, Iowa, ID-Nr. 09000297
 Eldora Historic District, in Eldora, Connecticut, ID-Nr. 89000978
 Eldora Public Library, in Eldora, Iowa, ID-Nr. 83000364

außerdem:
 Eldora AG, Schweizer Gastronomieunternehmen